

Architettura 
 Palazzo Boccella – palazzo rinascimentale di Lucca sede del Lu.C.C.A., museo d'arte contemporanea

Persone 
 Cristoforo Boccella – letterato italiano
 Giovanni Enrico Boccella – arcivescovo cattolico italiano
 Paolo Boccella – militare e aviatore italiano, medaglia d'oro al valor militare alla memoria